Kühe in Halbtrauer steht für:

 Kühe in Halbtrauer (Erzählung), eine Erzählung von Arno Schmidt
 ursprünglicher Titel einer Sammlung von Erzählungen Schmidts, siehe Ländliche Erzählungen